Leopoldo Rodolfo Henrique de Wittelsbach (; Schloß Leutstetten, 14 de abril de 1951), é um membro e o segundo na linha de sucessão à liderança da Casa de Wittelsbach, que reinou como reis da Baviera até 1918, e um CEO de König Ludwig GmbH & Co. KG Schlossbrauerei Kaltenberg.

Seu bisavô Luís III foi o último monarca reinante na Baviera até sua deposição em 1918.

Biografía 
O príncipe Leopoldo nasceu em Schloß Leutstetten, perto de Starnberg, na Baviera. Ele é o único filho sobrevivente do príncipe Luís da Baviera (1913–2008) e de sua esposa, a princesa Irmingard da Baviera (1923–2010).

Casamento e Descendência 
Em 25 de junho de 1979, o príncipe Leopoldo casou-se com Katrin Beatrix Wiegand (nascida em 19 de setembro de 1951 em Munique), filha de Gerd Wiegand (1922 em Cottbus - 1994 em Munique), arquiteta e primeira esposa de Ellen Schumacher, que se casou em segundo lugar com Frauke Sinjen (1940  - 4 de julho de 2003), atriz. O casamento civil ocorreu em Starnberg e a cerimônia religiosa ocorreu um dia depois na Abadia de Andechs, na Baviera. Inicialmente a união foi considerada morganática , mas em 3 de março de 1999, o casamento foi declarado dinástico sob a condição de que seus filhos contraíssem casamentos dinásticos. O casal teve cinco filhos e quatro netos: 

 Princesa Augusta Maria Philippa da Baviera (nascida em 11 de outubro de 1979 em Landsberg am Lech), uma zoóloga pesquisadora que trabalha sob o nome de "Auguste MP von Bayern" que investiga a cognição animal como colaboradora de Alex Kacelnik. Ela se casou em casamento civil em 26 de dezembro de 2009 em Bourail, Nova Caledônia, com o príncipe Ferdinand de Lippe-Weissenfeld (nascido em 5 de setembro de 1976 em Detmold), filho do príncipe Ferdinand de Lippe-Weissenfeld e da baronesa Karoline de Feilitzsch. A cerimônia religiosa aconteceu em 5 de junho de 2010 na Abadia de Andechs. Eles têm dois filhos:
 Príncipe Louis-Ferdinand de Lippe-Weissenfeld (nascido em 16 de setembro de 2013)
 Príncipe Carl-Philipp de Lippe-Weissenfeld (nascido em 22 de dezembro de 2015 em Starnberg)
 Princesa Alice Isabella Maria da Baviera (nascida em 25 de junho de 1981 em Landsberg am Lech), pesquisadora de biologia cognitiva e gerente do Laboratório Goffin da Universidade de Viena, trabalhando sob o nome de Alice Auersperg. Casou-se em 29 de agosto de 2009 com o príncipe Lukas de Auersperg (nascido em 27 de agosto de 1981 em St. Pölten), filho do príncipe Andreas de Auersperg e Julia Rosemary Griffith. Eles têm dois filhos:
 Princesa Olivia de Auersperg (nascida em 13 de abril de 2013)
 Príncipe Ludwig de Auersperg (nascido em 8 de abril de 2015)
 O príncipe Luís Henrique da Baviera (nascido em 14 de junho de 1982 em Landsberg am Lech), estudou ciências políticas e direito, após o que seu tio Francisco, duque da Baviera, o chamou ao Palácio de Nymphenburg para ser treinado na administração de bens da antiga família real. Ele também se tornou presidente da Hilfsverein Nymphenburg, uma organização de caridade fundada em 1964 pela família real e pela Cruz Vermelha da Baviera, com atividades de ajuda ao desenvolvimento. Ele então fundou o Learning Lions, um projeto educacional no Quênia, onde atualmente passa a maior parte do ano.
 Príncipe Henrique Rodolfo da Baviera (nascido em 23 de janeiro de 1986 em Landsberg am Lech), casado em 22 de abril de 2017 na Abadia de Andechs, com Henriette Gruse (nascido em 26 de dezembro de 1982), filha de Bernd Gruse e Friederike Gruse.
 Príncipe Karl Rodolfo da Baviera (nascido em 10 de março de 1987)

Como o atual chefe e herdeiro da Casa Real da Baviera, o duque Francisco e seu irmão mais novo Max, não têm filhos homens, seu primo de primeiro grau (e primo de segundo grau na linhagem masculina) Leopoldo e seu filho, o príncipe Luís são os próximos na linha de herança representação do legado historicamente real da Casa da Baviera.

Atividades de negócios 
O príncipe Leopoldo é o proprietário e CEO de uma cervejaria localizada no Castelo de Kaltenberg (König Ludwig GmbH & Co. KG Schlossbrauerei Kaltenberg) que foi fundada em 1871 e amplamente ampliada pelo príncipe que também comprou a cervejaria Marthabräu em Fürstenfeldbruck em 1980, onde seu trigo cerveja é produzida. Em Kaltenberg, ele também organiza um torneio anual de justas.

Em 2011, ele adquiriu a Manufatura de Porcelana de Nymphenburg, fundada em 1745 por Maximilian III José, Príncipe Eleitor da Baviera.

Títulos e Estilos 

 14 de abril de 1951 - presente; Sua Alteza Real, o Príncipe Leopoldo da Baviera.

Linha de Sucessão 

  Francisco, duque da Baviera
 Max Emanuel, duque da Baviera
 Leopoldo Rodolfo da Baviera, primo do atual chefe
 Luís Henrique da Baviera

Ligações externas

Leopoldo, príncipe da baviera, Entrevista (2016), sueddeutsche.de

Genealogia de Leopoldo.

Casa de Wittelsbach
Naturais da Baviera
Príncipes da Baviera